Corregidor – funzionario della monarchia spagnola
 Corregidor – isola delle Filippine

Il Corregidor – opera in quattro atti del 1896 di Hugo Wolf

Film
Corregidor – film del 1943 diretto da William Nigh
Corregidor – mediometraggio del 2013 diretto da Gabriel Kissinger